Genteng kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Genteng (ort), Jawa Timur, 
 Desa Genteng (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,98, long 108,33), 
 Desa Genteng (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,74, long 108,19), 
 Desa Genteng (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,85, long 107,77), 
 Desa Genteng (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,65, long 106,82), 
 Desa Genteng (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 
 Kecamatan Genteng (distrikt i Indonesien, lat -7,26, long 112,75), Jawa Timur, 
 Kelurahan Genteng, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Genteng (distrikt i Indonesien, lat -8,36, long 114,15), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar